Русско-венгерские войны:
 Венгерские походы в Юго-Западную Русь (898—1377)
 Подавление Венгерского восстания (1848—1849)
 Первая мировая война
 Великая Отечественная война
 Советское вторжение в Венгрию (1956)